Der Wahlkreis Buchholz ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst vom Landkreis Harburg die Stadt Buchholz in der Nordheide und die Samtgemeinden Hollenstedt, Jesteburg und Tostedt.

Bei den Landtagswahlen 1947 und 1951 hieß der Wahlkreis noch Harburg-Wilhelmsburg, bei den Wahlen 1955 bis 1978 Harburg-Buchholz und ab 1982 den heutigen Namen Buchholz. Die Wahlkreisnummer war bis 1978 Nummer 59, 1982 bis 1998 Nummer 66, 2003 Nummer 64 und ab 2008 Nummer 52.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Buchholz sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Jan Bauer (CDU). Über die Landesliste zog Nadja Weippert (Grüne) in den Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 52.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Buchholz sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Heiner Schönecke (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 52.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Schönecke, Heiner" |Heiner Schönecke
|39,7
|34,9
|-
| SPD
| data-sort-value="Gerdau, Martin" |Martin Gerdau
|31,9
|29,0
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Riepshoff, Reinhard" |Reinhard Riepshoff
|10,5
|12,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Tewes, Helena" |Helena Tewes
|7,1
|9,8
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Westermann, Jens" |Jens Westermann
|4,4
|4,5
|-
| Alternative für Deutschland
| data-sort-value="Sekula, Rainer" |Rainer Sekula
|6,4
|6,6
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,6
|-
| LKR || || ||0,1
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||1,1
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,2
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 67,4 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Buchholz acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Heiner Schönecke (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 52.
! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Schönecke, Heiner" |Heiner Schönecke
|45,5
|37,2
|-
| SPD
| data-sort-value="Heitmann, Udo" |Udo Heitmann
|30,9
|25,2
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Wenker, Gabriele" |Gabriele Wenker
|12,6
|17,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Pries, Martin" |Martin Pries
|3,9
|12,3
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Schui, Herbert" |Herbert Schui
|2,9
|2,7
|-
| PIRATEN
| data-sort-value="Bachmann, Gerret" |Gerret Bachmann
|2,0
|2,2
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Krümmel, Gerd" |Gerd Krümmel
|1,9
|1,5
|-
| NPD || || ||1,0
|-
| DIE FREIHEIT || || ||0,4
|-
| PBC || || ||0,2
|-
| Bündnis 21/RRP
| data-sort-value="Schröder, Hans-Peter" |Hans-Peter Schröder
|0,3
|0,2
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 64,8 %.

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Schönecke, Heiner" | Heiner Schönecke
| 47,2
| 45,2
|-
| SPD
| data-sort-value="Seeler, Silva" | Silva Seeler
| 26,9
| 21,9
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Alpers" | Ruth Alpers
| 9,3
| 10,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Bracht-Bendt, Nicole" | Nicole Bracht-Bendt
| 7,6
| 10,7
|-
| LINKE
| data-sort-value="Wegner, Christel" | Christel Wegner
| 5,7
| 6,8
|-
| NPD
| data-sort-value="Henke" | Jürgen Henke
| 1,2
| 1,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Stemmler" | Harald Stemmler
| 2,1
| 1,3
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,6
|-
| FAMILIE
|
|
| 0,4
|-
| PBC
|
|
| 0,3
|-
| GRAUE
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Harburg)